T8 steht für:

 Preußische T 8, eine Typenbezeichnung einer Lokomotive der preußischen Staatseisenbahnen
 T 8 (1938), ein Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine
 Standardisierter Durchmesser bei Leuchtstoffröhren
 den Synthesizer Prophet T8 der Firma Sequential Circuits
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Palau
 die Sojus T-8, eine Mission eines der russischen Raumschiffe zur Saljut-Raumstation
 ein Gebäude in Frankfurt am Main, siehe Taunusanlage 8
 JAC T8, chinesischer Pick-up

T8